Minecraft es un videojuego sandbox de 2011.

Minecraft hace referencia a:

Videojuegos 
 Minecraft (franquicia), una franquicia de videojuegos basada en el juego
 Minecraft Earth, un videojuego de realidad virtual para dispositivos móviles.
 Minecraft Dungeons, un videojuego de mazmorras
 Minecraft Legends, un videojuego de estrategia en tiempo real
 Minecraft: Story Mode, un videojuego de aventura gráfica de apuntar y hacer clic de 2015-2016 desarrollado por Telltale Games

Otros usos 
 Banda sonora de Minecraft, la banda sonora de Minecraft
 Minecraft: The Story of Mojang, un documental de 2012 sobre Minecraft y su desarrollador Mojang Studios
	
Minecraft